Celinho Barros é um cantor, violonista e compositor de música popular brasileira.

Discografia 
”A mais bela paixão”

Cantores do Ceará
Violonistas do Ceará
Compositores do Ceará
Músicos de música popular brasileira
Naturais de Fortaleza